

Geografia 
 Winder – capoluogo della contea di Barrow, Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 Catherine Winder – produttrice cinematografica statunitense
 Craig Winder – ex cestista statunitense
 Jonathan Winder – ex pallavolista e allenatore di pallavolo statunitense
 Ruth Winder – ciclista su strada e pistard statunitense